Sky — песня, написанная в соавторстве и записанная британской певицей и диджеем Sonique. Она была выпущена в сентябре 2000 года, в качестве третьего сингла с альбома Hear My Cry.

Список композиций 
 «Sky» (Radio Edit)
 «Sky» (Sharam Jey Remix)
 «Sky» (The Conductor & The Cowboy Remix)

Официальные версии 
 «Sky» (Radio Edit)
 «Sky» (Sharam Jey Remix)
 «Sky» (The Conductor & The Cowboy Remix)
 «Sky» (Sonique Mix)

Позиции

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы по алфавиту
Синглы 2000 года
Песни Великобритании
Песни на английском языке